Nachtlicht steht für:
 eine Lampe, die ein schwaches, aber ständiges Licht verbreitet, siehe Nachtorientierungslicht
 das sehr schwache, nachts in der Natur wahrnehmbare Licht, mit dem Nachthimmel als Lichtquelle
 eine Discothek in Rödermark seit 2006, siehe Paramount Park
 den deutschen Titel des Romans „Every Man for Himself“ von Beryl Bainbridge (1996)
 Kabarett Nachtlicht, Vorläufer des Cabaret Fledermaus

Personen:
 Leo Nachtlicht (1872–1942), deutscher Architekt

Siehe auch: